Als Centralia-Massaker bezeichnet man zwei Ereignisse in der US-amerikanischen Geschichte:

 Centralia-Massaker (1864), bei Centralia (Missouri)
 Centralia-Massaker (1919), bei Centralia (Washington)